Pièces brèves, un cycle de huit pièces pour piano de Gabriel Fauré
 Sept pièces brèves d'Arthur Honegger